Sint-Pontianuskerk (Broek op Langedijk)
 Sint-Pontianuskerk (Marssum)

Pontianuskerk